Grote of Sint-Nicolaaskerk (Benschop), een Nederlands Hervormde kerk in Benschop
Grote of Sint-Nicolaaskerk (Brouwershaven)
 Grote of Sint-Nicolaaskerk (Edam), de oude stadskerk van Edam
 Grote of Sint-Nicolaaskerk (Eemnes)
 Grote of Sint-Nicolaaskerk (Elburg), de belangrijkste kerk in de Nederlandse stad Elburg
 Grote of Sint-Nicolaaskerk (Monnickendam), de belangrijkste kerk in de Nederlandse plaats Monnickendam
 Grote of Sint-Nicolaaskerk (Muiden), de belangrijkste kerk in de Nederlandse plaats Muiden
 Grote of Sint-Nicolaaskerk (Oosthuizen)
 Grote of Sint-Nicolaaskerk (Sprang), de Hervormde kerk van Sprang
 Grote of Sint-Nicolaaskerk (Vollenhove)